Mühlberg/Elbe – città tedesca
 Mühlberg – frazione del comune tedesco di Drei Gleichen

 Battaglia di Mühlberg – battaglia del 1547 parte della guerra di Smalcalda